Coronation March (German), compositie uit 1911 van Edward German
 Coronation March (Elgar), compositie uit 1911 van Edward Elgar
 Coronation March (Bax), een compositie uit 1952 van Arnold Bax